Christine Edzard (née en 1945), réalisatrice, scénariste et créatrice de costumes, nommée aux BAFTA et aux Oscars pour le meilleur scénario ;  
 Dietz-Otto Edzard (1930-2004), érudit allemand du Proche-Orient ancien et grammairien de la langue sumérienne ;
 Roland Edzard (né en 1980), réalisateur français.

Edzard peut aussi être

Un prénom 
 Edzard Cirksena (né en 1441), seigneur een Frise orientale, à Greetsiel, Norden, Emden et Brokmerland ;  
 Edzard Ernst (né en 1948), médecin universitaire et chercheur spécialisé en médecine complémentaire et alternative ;  
 Edzard Reuter (né en 1928), PDG de Daimler-Benz de 1987 à 1995 ;  
 Edzard Schaper (1908-1984), auteur allemand ;  
 Edzard Schmidt-Jortzig (né en 1941), juriste allemand.

Un comte de Frise orientale 
 Edzard  de Frise orientale (1462-1528), également Edzard le Grand ;  
 Edzard II de Frise orientale (1532-1599) ;  
 Charles-Edzard de Frise orientale (1716-1744) ;  
 Edzard-Ferdinand de Frise orientale (1636-1668).